Aghayan ist der Familienname folgender Personen:

 Ghazaros Aghayan (1840–1911), armenischer Schriftsteller
 Ray Aghayan (1928–2011), iranischer Kostümbildner